Příjmení Monti nosí tyto osobnosti:

 Eugenio Monti (1928 – 2003), italský bobista
 Lovro Monti (1835 – 1898), chorvatský právník a politik z Dalmácie
 Lucy Monti (1933 – 1978), belgická zpěvačka
 Luis Monti (1901 – 1983), italsko-argentinský fotbalista
 Mario Monti (* 1943), italský politik a ekonom
 Michele Monti (1970–2018), italský judista
 Vincenzo Monti (1754 – 1828), italský básník
 Vittorio Monti (1868 – 1922), italský skladatel, houslista a dirigent

 další významy (italsky monti = hory)
 Monti – italská obec v provincii Sassari na Sardinii
 Sacri Monti, komplex sakrálních staveb v severní Itálii
 Monti (rione), městská čtvrť v Římě
 Trinità dei Monti, kostel v Římě

 Monti system

Externí odkazy